Brandeis je vlastní jméno:

příjmení
 Antonie Brandeisová (1849–1926), česká malířka
 Friedl Dicker-Brandeisová (1898–1944), rakouská a československá výtvarnice a pedagožka
 Jan Adolf Brandeis (Brandejs; 1818–1872), český portrétní malíř a fotograf
 Louis Brandeis (1856–1941), americký právník, soudce Nejvyššího soudu USA

místní název
 německý název pro Brandýs
 Brandeis University ve státě Massachusetts, USA
 Kfar Brandeis, čtvrť v městě Chadera v Izraeli

podobné příjmení
 Brandejs (příjmení)